Chromis – rodzaj morskich ryb z rodziny garbikowatych. 
 Chromis Günther,1862 - synonim rodzaju ryb Tilapia
 Chromis Oken,1817 - synonim rodzaju ryb Chromis Cuvier, 1814